Кащенко — украинская фамилия.

Известные носители 
 Кащенко, Адриан Феофанович (1858—1921) — украинский писатель-историк, автор многочисленных произведений о Запорожской Сечи.
 Кащенко, Александр Васильевич (1855—1918) — русский предприниматель.
 Кащенко, Василий Васильевич (1812—1894) — русский биолог, помолог и лесовод.
 Кащенко, Всеволод Петрович (1870—1943) — русский и советский психолог, дефектолог.
 Кащенко, Исаак Зиновьевич (1760—1808) — русский скульптор.
 Кащенко, Николай Феофанович (1855—1935) — русский зоолог и профессор анатомии.
 Кащенко, Пётр Петрович (1859—1920) — русский врач-психиатр.
 Кащенко, Сергей Григорьевич (род. 1949) — советский и российский историк.

Другие значения 
 Кащенко — народное название Московской психиатрической больницы № 1 и Санкт-Петербургской психиатрической больницы № 1 им. П. П. Кащенко, а также вообще любой другой психиатрической больницы.